Список эпизодов американского мультсериала «Симпсоны», самого длинного мультсериала в истории американского телевидения. В настоящее время мультсериал известен телезрителям более чем в 100 странах. В 1998 году журнал Time назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом XX века.

Первая мини-серия «Good night» была показана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале FOX. Выпускается «Gracie Films» для кинокомпании «20th Century Studios».

27 июля 2007 года в США прошла премьера полнометражного мультфильма с героями сериала под названием «Симпсоны в кино» ().

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (1989—1990)

Сезон 2 (1990—1991)

Сезон 3 (1991—1992)

Сезон 4 (1992—1993)

Сезон 5 (1993—1994)

Сезон 6 (1994—1995)

Сезон 7 (1995—1996)

Сезон 8 (1996—1997)

Сезон 9 (1997—1998)

Сезон 10 (1998—1999)

Сезон 11 (1999—2000)

Сезон 12 (2000—2001)

Сезон 13 (2001—2002)

Сезон 14 (2002—2003)

Сезон 15 (2003—2004)

Сезон 16 (2004—2005)

Сезон 17 (2005—2006)

Сезон 18 (2006—2007)

Сезон 19 (2007—2008)

Сезон 20 (2008—2009) 

Сезоны 21 — настоящее времяДанный список был разделён из-за большого объёма

Примечания 

 
Списки Симпсонов
Симпсоны